

Geografia
 Hlinka – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Bruntál, nella regione della Moravia-Slesia

Persone
 Andrej Hlinka – presbitero e politico slovacco
 Ivan Hlinka – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio cecoslovacco
 Jaroslav Hlinka – hockeista su ghiaccio ceco
 Jiri Hlinka – pianista e docente cecoslovacco con cittadinanza norvegese
 Marek Hlinka – calciatore slovacco
 Miroslav Hlinka – hockeista su ghiaccio slovacco
 Peter Hlinka – calciatore slovacco